Леони́д Я́ковлевич Жму́дь (род. 22 июня 1956, Львов, УССР, СССР) — советский и российский историк, специалист по досократикам, раннегреческой науке и медицине, философии и религии архаического и классического периодов. Кандидат исторических наук, доктор философских наук.

Биография 

В 1977-1982 гг. учился на кафедре Истории древней Греции и Рима исторического факультета ЛГУ.

В 1979–1980 гг. участвовал в выпуске журнала «Метродор», где публиковал материалы организованных им в студенческом научном обществе дискуссий об О.М. Фрейденберг, А.Ф. Лосеве, структурализме.

В 1988 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Научные занятия в раннепифагорейской школе ок. 530-ок.430 гг. до н.э. по перипатетическим источникам».

С 1985 г. работает в Санкт-Петербургском филиале Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, с 2012 в качестве главного научного сотрудника; с 2019 — зав. сектором социальных и когнитивных проблем науки.

В 1989 г. вместе с Л. Я. Лурье организовал Санкт-Петербургскую классическую гимназию № 610. В 1989—1990 гг. был её директором. В 1992—1996 гг. — заместитель директора по науке.

В 1995 г. в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Наука, философия и религия в раннем пифагореизме».

В 1990–1992 гг. стипендиат фонда А. фон Гумбольдта в Констанцком университете (Германия), с возобновлением этой стипендии в летние месяцы 1993, 2000, 2004, 2008 и 2010 гг. В 1995–1996 гг. стипендиат Center for Hellenic Studies (Вашингтон), зимой 1998 и 2008 г. – стипендиат Maison des Sciences de l’Homme (Париж).

В 1998–1999 гг. был членом Institute for Advanced Study (Принстон), в 2000–2001 гг. стажировался в Wellcome Trust for the History of Medicine при University College (Лондон), 2002–2003 гг. провел в Wissenschaftskolleg zu Berlin, а 2006-2007 гг. – в Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar (Голландия).

Публикации

Монографии 
 
 
 Жмудь Л. Я. Техническая мысль в античности, средневековье и Возрождении. СПб., 1995.
 Zhmud L. Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus. Berlin: Akademie Verlag, 1997. — ISBN 978-3-05-003090-6.
 Жмудь Л. Я. Зарождение истории науки в античности. СПб., 2002. — 424 с. — ISBN 5-88812-172-X.
 Жмудь Л. Я. The Origin of the History of Science in Classical Antiquity. Berlin: W. de Gruyter, 2006. — 331 с. — ISBN 978-3-11-017966-8.
 Жмудь Л. Я. Пифагор и ранние пифагорейцы. — : Университет Дмитрия Пожарского, Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. — 445 с.  — ISBN 978-5-91244-068-7.
Zhmud L. Pythagoras and the Early Pythagoreans. Oxford: OUP, 2012. — 491 p. — ISBN 978-0-19-928931-8.

Изданные книги 

 Некоторые проблемы античной науки (редактор-составитель). Л., 1989.

 Учебный латинский словарь / Пер. с нем. Ю. Панасенко. СПб., 1993 (отв. редактор).
 Ianua nova. Хрестоматия по латинскому языку. Ч. I / Пер. с нем. А. Тыжова. СПб., 1993 (отв. редактор).
 Ianua nova. Хрестоматия по латинскому языку. Ч. II / Пер. с нем. А. Черноглазова. СПб., 1993 (отв. редактор).
 Ianua nova. Грамматика латинского языка к ч. I-II / Пер. с нем. А. Тыжова, А. Черноглазова. СПб., 1993 (отв. редактор).
 PROPULAIA Хрестоматия по древнегреческому языку / Пер. с нем. В.П. Казанскене. СПб., 1993 (отв. редактор).
 Ianua nova. Хрестоматия по латинскому языку. Ч. III / Пер. с нем. А. Черноглазова. СПб., 1994 (отв. редактор). 
 Ianua nova. Книга для учителей. / Пер. с нем. А. Черноглазова. СПб., 1994 (отв. редактор).
 Грамматика древнегреческого языка / Пер. с нем. В. П. Казанскене. СПб., 1994 (отв. редактор).
 П. Гиро. Частная и общественная жизнь греков. СПб., 1995 (предисловие, научная редакция).
 Древнегреческо-русский учебный словарь / Русская версия А.К. Гаврилова. СПб., 1997 (отв. редактор).
 А. И. Зайцев. Культурный переворот в Древней Греции VIII-V вв. до н. э. 2-е изд. СПб., 2000 (отв. редактор, вступительная статья, перевод).
 А. И. Зайцев. Избранные статьи. СПб., 2002. (отв. редактор, совместно с Н.А. Алмазовой, перевод).
 А. И. Зайцев. Греческая религия и мифология. Курс лекций. СПб., 2004. (отв. редактор, предисловие).
 А. И. Зайцев. Исследования по греческой и индоевропейской поэтике. СПб., 2006 (отв. редактор, совместно с В.В. Зельченко)
 У. К. Ч. Гатри. История греческой философии. Т. 1. Ранние досократики и пифагорейцы. СПб: Владимир Даль, 2015. – 863 с. (отв. редактор, вступительная статья).
 С. Я. Лурье. Избранные работы по истории науки. Под ред. Л. Я. Жмудя. СПб.: Издательство РХГА, 2016. – 560 с. (отв. ред., перевод, комментарии).

Избранные статьи 
 Пифагор в ранней традиции // Вестник древней истории № 2 (1985) 121—142.
 Pythagoras as a Mathematician, Historia Mathematica 16 (1989) 249—272.
 Встреча с читателем, или клонированный Фалес // ВИЕТ № 1 (2005) 175—190.
 Überlegungen zur pythagoreischen Frage, in: Frühgriechisches Denken. Ed. by G. Rechenauer. Göttingen 2005, 135—151.
 Студенты-историки между официозом и «либеральной наукой» // Звезда № 8 (1998) 204—210.

Литература 
 Журнал «Метродор» и нонконформистская критика структуралистского литературоведения: [Материалы А. К. Гаврилова, Д. В. Панченко, С. А. Тахтаджяна] / Предисл. Д. Панченко; послесл. С. Зенкина. — № 15. — С. 76-122.
 Самиздат Ленинграда.1950-е — 1980-е. Литературная энциклопедия. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С.196.
 Чайковский Ю. В. Книги Л. Я. Жмудя и реконструкция раннеантичной науки // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 2. С. 176—198.

Примечания

Ссылки 
 
 

Философы России
Антиковеды России
Историки науки
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ИИЕТ РАН
Преподаватели Санкт-Петербургской классической гимназии № 610
Историки философии